L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Bad Homburg se déroule du 20 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'allemande Angelique Kerber remporte son  WTA en dominant en finale la tchèque Kateřina Siniaková.
La paire Darija Jurak et Andreja Klepač remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bad Homburg
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2021
Bad Homburg
Sport en Allemagne en 2021
Tennis en juin 2021